Pinkas je příjmení následujících osob:

 Adolf Maria Pinkas (1800–1865) – český advokát a politik
 David Cvi Pinkas (1895–1952) – sionistický aktivista a izraelský politik
 Jakub Pinkas (1805–1879) — zakladatel restaurace U Pinkasů
 Jiří Pinkas (1910–2007) – český klavírista a dirigent
 Ladislav Pinkas (1863–1936) – český právník, politik a šermíř, syn Soběslava
 Oldřich Pinkas (1886–1960) – český četník, kynolog a autor odborných prací z oboru kriminalistiky a kynologie
 Otto Pinkas (1849–1890) – český dramatik a spisovatel, syn Jakuba
 Petr Pinkas (* 1957) – český fotbalista
 Soběslav Pinkas (1827–1901) – český malíř a karikaturista, syn Adolfa M.
 Vlastimil Pinkas (* 1924) – český dirigent a hudební skladatel

Další významy
 Pinkas (judaismus) – protokolární knihy židovských obcí
 Pinkasova synagoga

Česká příjmení
Židovská příjmení